Села:
 Батьків — Львівська область, Золочівський район
 Батьків — Рівненська область, Дубенський район